154. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 18. априла 2017. године. Ова утакмица је играна у оквиру 1. кола плеј-офа Суперлиге Србије у сезони 2016/17, а Партизан је победио Црвену звезду са 3:1 (1:0). Главни судија на утакмици био је Данило Грујић из Ниша.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милан Михајловић, Урош Стојковић, Срђан Милутиновић, Срђан Јовановић, Александар Васић

Делегат: Часлав Лукић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 154